Internazionali d’Italia 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Internazionali d’Italia 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn